Аояма:

 Аояма — токийский квартал, расположен в северо-восточной части специального района Минато.
 Аояма — токийское муниципальное кладбище.
 Аояма-Иттёмэ — железнодорожная станция на линиях Оэдо, Гиндза и Хандзомон расположенная в специальном районе Минато, Токио.

Персоналии 
 Аояма, Госё (род. 1963) — мангака, создатель манги «Детектив Конан».
 Аойама, Танемити (1859—1917) — японский врач, профессор.
 Аояма, Тосихиро (род. 1986) — японский футболист.
 Аояма, Юки (род. 1978) — японский фотограф.
 Аояма, Ютака (род. 1984) — японский кёрлингист.

 Аояма, Мицуко (1874—1941) — одна из первых японок, эмигрировавших в Европу.
 Аояма, Сюко (род. 1987) — японская теннисистка.